Серо Иглесија има више значења:

 Серо Иглесија (Ваутла де Хименез), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Серо Иглесија (Санта Катарина Хукила), насеље у савезној држави Оахака у Мексику